Бейтсон () — английская фамилия.

Известные носители:
 Бейтсон, Грегори (1904—1980) — британо-американский антрополог.
 Бейтсон, Дэвид (род. 1960) — актёр театра и кино.
 Бейтсон, Мэри Катрин (1939—2021) — английская писательница, культурный антрополог, соавтор Грегори Бейтсона.
 Бейтсон, Патрик (1938—2017) — британский зоолог, этолог.
 Бейтсон, Пол (1940—2012) — американский убийца.
 Бейтсон, Тимоти (1926—2009) — английский актёр.
 Бейтсон, Уильям (1861—1926) — английский генетик, зоолог.

См. также 
 Бейтс